

Musica 
 La fenice – album di Andrea Mirò del 2009
 La fenice – canzone del cantautore italiano Santandrea
 Ensemble La Fenice – gruppo di musica barocca francese

Televisione 
 La Fenice – serie televisiva statunitense

Altro 
 La Fenice – manga di Osamu Tezuka
 La Fenice – rivista dell'estrema destra milanese negli anni settanta
 Gran Teatro La Fenice – teatro a Venezia
 Teatro La Fenice – teatro ad Amandola
 Teatro La Fenice – teatro a Senigallia
 Area archeologica la Fenice – scavo archeologico musealizzato a Senigallia

Pagine correlate 
Fenice (disambigua)
Teatro La Fenice (disambigua)